Новак Ђоковић је одбранио титулу освојену прошле године и четврти пут освојио турнир. У финалу је савладао Рафаела Надала са 6:3, 6:4.

Носиоци 

  Новак Ђоковић (победник)
  Рафаел Надал (финале) 
  Давид Ферер (четвртфинале) 
  Томаш Бердих ''(полуфинале) 

<li>  Ришар Гаске (полуфинале) 
<li>  Станислас Вавринка (друго коло) 
<li>  Томи Хас (прво коло)
<li>  Џон Изнер (четвртфинале)

Жреб

Финала 
{{Тенис-4 играча и 3 сета
|RD1=Полуфинале
|RD2=Финале

|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Новак Ђоковић
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3= 
|RD1-seed2=5
|RD1-team2= Ришар Гаске
|RD1-score2-1=4
|RD1-score2-2=2
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=4
|RD1-team3= Томаш Бердих
|RD1-score3-1=2<sup>r
|RD1-score3-2=
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=2
|RD1-team4= Рафаел Надал
|RD1-score4-1=4
|RD1-score4-2=
|RD1-score4-3=

|RD2-seed1=1
|RD2-team1= Новак Ђоковић
|RD2-score1-1=6
|RD2-score1-2=6
|RD2-score1-3= 
|RD2-seed2=2
|RD2-team2= Рафаел Надал
|RD2-score2-1=3
|RD2-score2-2=4
|RD2-score2-3= 
}}

 Горња половина 

 Доња половина 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
|RD1=Прво коло
|RD2=Друго коло
|RD3=Четвртфинале
|RD4=Полуфинале

|RD1-seed01=8
|RD1-team01= Џ. Изнер
|RD1-score01-1=5
|RD1-score01-2=7<sup>7
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02= Д. Ву
|RD1-score02-1=7
|RD1-score02-2=6<sup>4
|RD1-score02-3=3

|RD1-seed03=
|RD1-team03= Г. Димитров
|RD1-score03-1=4
|RD1-score03-2=2
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=Q
|RD1-team04= Р. Баутиста Агут
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=Q
|RD1-team05= Лу Ј.
|RD1-score05-1=6<sup>3
|RD1-score05-2=4
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= Н. Давиденко
|RD1-score06-1=7<sup>7
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=WC
|RD1-team07= П. Андухар
|RD1-score07-1=4
|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=4
|RD1-team08= Т. Бердих
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=7
|RD1-team09= Т. Хас
|RD1-score09-1=6<sup>6
|RD1-score09-2=3
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=WC
|RD1-team10=

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Отворено првенство Кине у тенису 2013.
Отворено првенство Кине у тенису — мушкарци појединачно